Matteson kan syfta på:

 Joel Aldrich Matteson
 Matteson, Illinois